Andreas Dittmer – canoista tedesco
 Anja Dittmer – triatleta tedesca
 Erica Dittmer – nuotatrice messicana di origine statunitense
 Mads Dittmer Hvilsom – calciatore danese, attaccante